Franck Atsou, né à Lomé le , est un joueur de football international togolais qui évolue au poste de défenseur. Il a pris sa retraite sportive en 2011.

Carrière

En équipe nationale 
Franck Atsou a participé à la coupe du monde 2006 avec l'équipe du Togo organisée en Allemagne.

Rencontres internationales officielles disputées

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international togolais
Joueur de l'Asante Kotoko FC
Joueur de l'Africa Sports National
Joueur de l'Al Hilal
Joueur de Heusden-Zolder
Joueur de l'Aboomoslem Mechhad
Joueur du Persépolis Téhéran FC
Joueur de l'Esteghlal Ahvaz
Naissance en août 1978
Naissance à Lomé